Bias (geslacht) - een vogelgeslacht
 Bias van Priëne - een Grieks filosoof
 Bias (Zerbst) - een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 een van de vrijers van Penelope, echtgenote van Odysseus

Bias in de wetenschap:
 Statistiek:
 Systematische fout - een zogenaamde niet-steekproeffout die een vertekening (een afwijking ten opzichte van het juiste resultaat) oplevert die een systematische oorzaak heeft
 Onzuiverheid (statistiek) - een afwijking ten opzichte van de verwachte waarde
 Psychologie:
 Cognitieve bias - een irrationele, foutieve gedachtegang

 Bias (Landes)
 Bias (Lot-et-Garonne)